Лужна може бити:

 Лужна (Всетин), насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Лужна (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република